Borstel est le nom de plusieurs localités du nord de l'Allemagne :
 Borstel, commune de l'arrondissement de Diepholz, en Basse-Saxe ;
 Borstel, commune de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein ;
 Borstel, qui fait partie de Sülfeld, également dans le Schleswig-Holstein, et où se trouve le manoir de Borstel ;
 Borstel-Hohenraden, dans le Schleswig-Holstein ;

Quartiers :
 Borstel, un quartier d'Achim, en Basse-Saxe ;
 Borstel, un quartier d'Auetal, en Basse-Saxe ;
 Borstel, un quartier de Jork, en Basse-Saxe ;
 Groß Borstel, un quartier de Hambourg.